

Anno 
 659 o 659 a.C.

Codici 
 659 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Heron Cove Observatory, di Orcas, nella Contea di San Juan (Washington), degli Stati Uniti

Matematica 
 659 – numero